Temps de chien (et ses variantes) est le titre de plusieurs œuvres :
 1993 : Un temps de chien, album de bande dessinée de la série Jess Long ;
 1996 : Temps de chien, film français réalisé par Jean Marbœuf ;
 2017 : Temps de chien !, album de bande dessinée de la série Cédric ;
 2019 : Temps de chien !, téléfilm français réalisé par Édouard Deluc.